Кестен може да се отнася за:
 кестен, растение от род Castanea
 конски кестен, растение от род Aesculus
 Кестен, село в Област Смолян